Кубок Японии (, ) — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся в японском городе Уцуномия.

История 
Впервые состоялась в 1992 году. Входит в календарь UCI Asia Tour и имеет высшую категорию 1.HC. 

В 1996 году гонка проводилась в рамках UCI Road World Cup.

Гонка проводится по трассе вокруг лесного парка «Utsunomiya Forest Park», где проходил Чемпионат мира UCI 1990. С 2010 года по аналогичному маршруту, за день до гонки, проводиться критериум «Japan Cup Criterium».

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кубок Японии на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Японии
Велогонки в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года